Беатриса де Бурбон: Беатриса де Бурбон (1320—1383) — дочь герцога Людовика I де Бурбона, королева Чехии, графиня Люксембурга.
 Беатриса де Бурбон-и-Баттенберг (1909—2002) — дочь испанского короля Альфонсо XIII, княгиня Торлония.

См. также 
 Беатрис Бургундская (дама де Бурбон)